Корпус морської піхоти Бразїлії
 Корпус морської піхоти Індонезії
 Корпус морської піхоти Нідерландів
 Корпус морської піхоти США
 Корпус морської піхоти Чилі
 Корпус морської піхоти Республіки Корея